Akarizide sind Pestizide oder Biozide zur Bekämpfung von Milben (Acari) und Zecken.  Häufig haben Akarizide auch insektizide Wirkungen, vor allem auf beißende Insekten.

Haupteinsatzgebiete sind der Einsatz gegen Spinnmilben im Obst-, Wein- und Gartenbau. Akarizide werden auch verwendet, um Hausstaubmilben zu bekämpfen. Darüber hinaus werden Akarizide in der Veterinärmedizin zur Bekämpfung von Zecken bei Haustieren eingesetzt. Diese können je nach Wirkstoff als Spot-on, als medizinisches Halsband oder in Tablettenform angewendet werden.

In der Imkerei sind Akarizide eine Methode der Behandlung von Bienen gegen parasitäre Varroose. Akarizide hinterlassen Rückstände im Honig und im Wachs. Varroamilben haben mit der Zeit Resistenz gegen Akarizide entwickelt, die deshalb in vielen Ländern zur Behandlung der Varroose nicht mehr zugelassen sind.

Wirkstoffe 
In der EU zugelassen:
 Abamectin
 Acequinocyl (vorläufig)
 Acrinathrin
 Benzylbenzoat
 Bifenazat
 Clofentezin
 Fenazaquin
 Fenbutatinoxid
 Fenpyroximat
 Hexythiazox
 Pyridaben
 Spirodiclofen
 Spiromesifen
 Tebufenpyrad

Nicht in der EU zugelassen:
 Amitraz 
 Azocyclotin
 Binapacryl
 Brompropylat
 Chlordimeform
 Diafenthiuron
 Dicofol
 Dienochlor
 Dinobuton
 Dinocap
 Fenazaflor
 Fipronil
 Fluacrypyrim
 Formetanat
 Permethrin
 Phenkapton
 Propargit
 Tetradifon
 Tetrasul
 Thiochinox
 Vamidothion

In der EU für Haustiere zugelassen:
 Afoxolaner
 Amitraz 
 Deltamethrin
 Diazinon (Dimpylat)
 Eprinomectin
 Fipronil
 Flumethrin
 Fluralaner
 Ivermectin
 Moxidectin
 Permethrin
 Phoxim
 Propoxur

Einzelnachweise 

 
 
Pflanzenschutz